La bataille des Philippines peut faire référence à différentes batailles :

 Bataille de la baie de Manille en 1898, durant la guerre hispano-américaine.
 Guerre américano-philippine de 1899–1913.
 Bataille des Philippines (1941-1942): durant l'expansion de l'Empire du Japon dont :
Bataille de Bataan
Bataille de Corregidor
 Marche de la mort de Bataan
 Bataille de la mer des Philippines, bataille navale entre Américains et Japonais le 19 et 
 Campagne des Philippines (1944-1945): la reprise par les Alliés des Philippines en 1944–1945, dont :
 Bataille de Leyte
 Bataille du golfe de Leyte
 Bataille de Luzon
 Bataille de Mindanao
 Bataille de Manille
 Massacre de Manille
 Seconde bataille de Corregidor
Histoire des Philippines